Kankisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kankisaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kankisaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar